Jesse Santana (nascido em 8 de Maio de 1986) é um ator pornográfico americano, que já apareceu em pornografia homossexual tanto em filmes pornograficos em sites on-line em comercial porno amador. Nascido no Texas, ele viveu em Mayfield, Kentucky, a partir de 7 anos de idade formou-se na Graves County High School, em 2004. Ele participou de Murray State University, em seguida, transferido para a Universidade do Norte do Texas, em 2006.

Filmografia 
 Stone Age, 2007 Eon Films
 On Fire!, 2007 Jet Set Men
 Barnstorm, 2007 Titan Media, dir. Joe Gage
 Beach House Diaries, 2007 Odyssey Men
 F Word, 2007 Jet Set Productions
 Just Add Water, 2007 Jet Set Men
 Longboard, 2007 Falcon
 Mens Room 3: Ozark Mtn. Exit 8, 2007–08 Titan Media, dir. Joe Gage
 Ass Crusin' with Aaron James, 2008 Jet Set Men
 The Crew, 2008 Studio 2000, dir. Age Haynes
 Getting Levi's Johnson, 2010 Jet Set Men, dir. Chris Steele
 Indiscretion, 2011 Falcon, dir. Steve Cruz
 Retreat, 2011, Falcon, dir. Steve Cruz
 Cowboys Parts 1 and 2, 2011 Raging Stallion, dir. Chris Ward & Tony DiMarco
 The Woods Part 2, 2012 Raging Stallion, dir. Tony DiMarco

Prêmios 
GayVN Awards para Melhor Threesome com Jason White e Nickolay Petrov em JetSet Men's Just Add Water em 2008.

Referências

Ligações externas 

 
 
 
 

Nascidos em 1986
Pessoas vivas
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT